Ке́йтлин Пу́лли (, урождённая Ке́йтлин Маро́лдо, ; ) — американская кёрлингистка.

Наиболее известна выступлениями в составе команды Патти Ланк.

Играет на позиции первого и второго.

В 2018 вышла замуж за кёрлингиста Джеффа Пулли (); они вместе играли в чемпионатах США среди смешанных команд 2018 и 2019), изменила фамилию с Маролдо на Пулли.

Достижения 
 : серебро ()
 : золото (), серебро (2006, 2008, 2009, ), бронза (2007)
 : серебро (2012)
 : золото (2022), серебро ()

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1988, в возрасте 13 лет.

Из семьи кёрлингистов. «В моей семье все играли в кёрлинг — дедушки, бабушки, родители, братья, дяди, тётки, двоюродные братья и сёстры.» ()

Замужем, один ребёнок — дочь Кара ().

Окончила Рочестерский университет. Работает химиком в компании Xerox.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Рочестерского университета